Donato Donati (1550-1631) – mercante e banchiere italiano
 Donato Donati (1880-1946) – giurista e docente italiano
 Donato Donati (1913-...) – calciatore italiano